Голомб — еврейская и польская фамилия.

 Известные носители

 Голомб, Гирш Ниссан (1853—?) — автор нескольких трудов по музыке и пособий для её изучения.
 Голомб, Давид (1933—2019) — израильский экономист, политик, сын Элияху Голомба.
 Голомб, Збигнев (1923—1994) — польский и американский лингвист, языковед, славист.
 Голомб, Иосиф Эммануилович (1920—2005) — советский кинооператор, кинодокументалист и мультипликатор.
 Голомб, Соломон Вольф (1932—2016) — американский математик и инженер, профессор электротехники в Университете Южной Калифорнии; его имя носят:
 Коды Голомба
 Линейка Голомба
 Экспоненциальный код Голомба
 Голомб, Элияху (1893—1945) — еврейский военный и политический деятель, один из создателей «Хаганы» и «Пальмаха».

Примечания